PGZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ponta Grossa (PR) (Brasile)